Pfarrhaus Aich bezeichnet:

 Pfarrhaus Aich (Fürstenfeldbruck), Pfarrhaus in Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland
 Pfarrhaus Aich (Peiting), Pfarrhaus in Peiting, Bayern, Deutschland